

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Michael Roiz, (1983- ), est un joueur d'échecs israélien ;
 Miguel Ángel Revilla Roiz, (1943- ), homme politique espagnol ;
 Sasha Roiz, (1973- ), acteur israélo-canadien ;

Homonymie
Homonymie de patronyme